Miejscowości w USA:
 Blowing Rock – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
Gminy w USA:
 Blowing Rock  (ang. Blowing Rock Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga